Райт, Томас (1711—1786) — английский астроном и математик.
 Райт, Томас (1792—1849) — английский художник и гравёр; академик Императорской Академии Художеств. 
 Райт, Томас (род. 1950) — американский режиссёр и продюсер.